Караси — многозначный термин:
 Караси () — род рыб семейства карповых.

Известные носители

Фамилия 
 Караси, Станислав (род. 1946) — югославский футболист.

Топоним

Белоруссия 
 Караси — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Караси — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Караси — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Караси — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Караси — посёлок в Крутихинском районе Алтайского края.
 Караси — село в Юргамышском районе Курганской области.
 Караси — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Караси — деревня в Баганском районе Новосибирской области.
 Караси — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Караси — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Караси — хутор в Балаковском районе Саратовской области.
 Караси — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Караси — посёлок станции в Воловском районе Тульской области.
 Караси — река в Челябинской области.
 Караси — остановочный пункт Московской железной дороги на линии Узловая — Елец.

Украина 
 Караси — село в Семёновском районе Черниговской области.

В искусстве 
 Караси — художественный фильм режиссёра Сергея Крутина.
 Осторожно! Караси! — советский мультфильм 1987 года.

См. также 
 
 
Малые Караси